Са́нта-Крус-де-ла-Серо́с (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Население — 136 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски